Molnár Csaba gróf becenév: Bozót; foglalkozása: Pilóta; Született: Debrecen, 1960. 01. 24.; Szülők: Édesapja Molnár Károly (1930-1997) tanár, édesanyja Ignáth Erzsébet (1937-) tanár; Családi állapota: Nős. Házastársa Szűcs Erika (1967-) ügyvezető igazgató;  Gyermekei Molnár Péter (1987-) közlekedési mérnök és édesapja nyomdokait követve szintén pilóta, valamint Molnár Tünde (1990-) kereskedelmi asszisztens;  Nagyszülei Molnár Géza temetkezési vállalkozó és felesége Szilágyi Mária, valamint Ignáth Imre tűzoltó és felesége Virág Zsuzsanna Erzsébet. Híres felmenők a családban: Nagyanyai ágon a család egészen Szilágyi Erzsébetig tudja visszavezetni családfáját, aki Hunyadi Mátyás magyar uralkodónk édesanyja volt. Az Ignáthyak szintén nemesi oklevéllel rendelkeztek, név szerint Ignáthy Bálint kapta meg a levelet, akinek felesége, Losonczy Katalin szintén nemesi családból származik; Tanulmányai: Általános iskolai tanulmányait Vitnyéden végezte, középiskolai éveit Győrben töltötte a 400.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben, ahol autókarosszéria lakatosnak tanult. Pilótaképzést az MHSZ-ben kapott és azóta a repülés szerelmese. Folyamatosan repül vagy ejtőernyőzik vagy hőlégballonozik;  Rövid karosszérialakatosi pályafutása után bevonult katonának, ahol két évig ejtőernyőzött. A katonai szolgálat után már csak a repüléssel foglakozott. Vitorlázó repülőként sportolt és egyben oktatott is. Ezt követte a hőlégballonozás. A versenyeken tehetségesnek bizonyult, már az első versenyén második helyezést szerzett. A hőlégballonozás reklámozási lehetőséget is biztosított számára, amivel pénz tudott keresni. A lelkesedés és a pénzkereseti lehetőség üzleti gondolatokat ébresztett benne, így ennek hatására Magyarországon elindult a hőlégballongyártás. Az MHSZ megszűnése után alakítottak egy repülő sport klubot, a későbbiekben viszont a hőlégballonozásra koncentrálva és a repülőklubból kiválva megalapították a Ballon Klub Győr SE-t. Majd az elért eredményei alapján úgy gondolta, hogy saját klubot hoz létre, melyet Cameron Balloons Hungary SE néven jegyeztek be. A hőlégballonozás nem olcsó sport és a versenyekre is önerőből kell összeszedni a nevezési díjakat, egyéb költséget. Ezért a klub zökkenőmentes működtetéséhez vállalkozói tevékenységét kellett elindítania. Fuvarozással kezdett foglalkozni. Buszaik, teherautóik vannak, de az utas repültetés, hőlégballonos sétarepülés szintén szerepel a repertoárjukban. Professzionális csapatuk egész évben szeretettel várja a repülni vágyókat;  A "Repülés" című folyóiratban, a Nemzeti Sport Magazinban, a Kisalföld megyei újságban folyamatosan jelennek róla cikkek. Szerepelt a Győr Plusz Rádióban és a Telesport műsorában is; Fogyatékkal élő gyermeket repültet a jótékonyság keretein belül; Versenyek és elért eredményei. 1984: Magyar Nemzeti Bajnokság, Kiskunfélegyháza II. hely; I.Nemzetközi Ejtőernyős-Ballon Verseny, Ausztria I. hely; 1985: Kögáz Kupa, Zalakaros I. hely; Kögáz Kupa, Zalakaros II. hely; Olefin Kupa, Leninváros II. hely; Nemzetközi HB Verseny, Lódz 4. hely; Magyar Nemzeti Bajnokság, Pér III. hely; Osztrák Nemzeti Bajnokság, Ausztria I. hely; 1986: Bp. Trophy, Ausztria 6. hely; Magyar Nemzeti Bajnokság, Pér II. hely; V. Európa Bajnokság, Ausztria 28. hely; 1987: BP. Trophy, Ausztria 6. hely; Osztrák Nemzeti Bajnokság, Ausztria II. hely; Kögáz Kupa, Zalakaros 4. hely; XVII. Montgolfiade, NSZK 11. hely; VI. Világbajnokság, Ausztria 26. hely; 1988: Nemzetközi Verseny, Stellenbosch, Dél-Afrikai Köztársaság I. hely; Magyar Nemzeti Bajnokság, Hajdúszoboszló 4. hely; Nemzetközi Ballontalálkozó, Őcsény I. hely; Olefin Kupa, Leninváros I. hely; 1989: Délibáb Kupa, Hajdúszoboszló II. hely; II. Nemzetközi Ejtőernyős-Ballon Verseny, Ausztria 4. hely; Kögáz Kupa, Boglárlelle I. hely; Magyar Nemzeti Bajnokság, Békéscsaba II. hely; VII. Világbajnokság, Japán 36. hely; Olefin Kupa, Miskolc 5. hely; 1990: Barnevál Kupa, Hajdúszoboszló 5. hely; Kögáz Kupa, Boglárlelle 4. hely; VII. EURÓPA BAJNOKSÁG, SPANYOLORSZÁG I. HELY; Magyar Nemzeti Bajnokság, Pér III. hely; VII. Pacific Kupa, Japán 21. hely; 1991: Osztrák Nemzeti Bajnokság, Ausztria II. hely; VIII: Világbajnokság, Kanada 15. hely; Magyar Nemzeti Bajnokság, Hajdúszoboszló I. hely; VIII: Pacific Kupa, Japán II. hely; VIII. Pacific Kupa, Japán 11. hely; II. Női Világ Kupa, Japán 12. hely; 1992: V. Ejtőernyős-Ballon Verseny, Ausztria I. hely; Dél-Afrikai Nemzeti Bajnokság, Dél-Afrikai Köztársaság III. hely; I. Aquaplus Kupa Ejtőernyős-Ballon Verseny, Szeged II. hely; I. Mamut-Viking Kupa, Agárd III. hely; VIII. Európa Bajnokság, Franciaország 7. hely; I. Somló Kupa, Somlóvásárhely III. hely; Magyar Nemzeti Bajnokság, Pér III. hely; IX. Pacific Kupa, Japán 7. hely; 1993: I. Prímagáz Kupa, Szilvásvárad, I. hely; VI. Ejtőernyős-Ballon Verseny, Ausztria III. hely; Kögáz Kupa, Balatonfenyves II. hely; Nemzetközi Ballonverseny, USA 10. hely; II. Aquaplus Kupa Ejtőernyős-Ballon Verseny, Szeged I. hely; IX. Világbajnokság, Luxemburg 34. hely; II. Mamut.Viking Kupa, Agárd I. hely; II. Somló Kupa, Somlóvásárhely II. hely; I. Jonatán Kupa, Nyíregyháza I. hely; Magyar Nemzeti Bajnokság, Őcsény 4. hely; 1994: VI. Délibáb Kupa, Hajdúszoboszló I. hely; I. Connection Club Kupa, Pér I. hely; II. Prímagáz Kupa, Balatonkiliti 5. hely; Magyar Nemzeti Bajnokság, Balatonkiliti 5. hely; XI. Pacific Kupa, Japán 9. hely; 1995: X. Kögáz Kupa, Keszthely II. hely; X. Világbajnokság, USA 31. hely; IV. Mamut-Viking Kupa, Agárd II. hely; Magyar Nemzeti Bajnokság, Hajdúszoboszló I. hely; III. Prímagáz Kupa, Hajdúszoboszló II. hely; VI. NŐI VILÁG KUPA, JAPÁN I. HELY; 1996: I. Shell Gáz Kupa, Székesfehérvár III. hely; I. Shell Gáz Kupa, Székesfehérvár 4. hely; Nemzetközi Ballonverseny, USA 20. hely; XV. Osztrák Nemzeti Bajnokság, Ausztria 11. hely; I. Édász-Ikervár Kupa, Sárvár II. hely; I. Mol Grand Prix, Seregélyes 7. hely; Magyar Nemzeti Bajnokság, Székesfehérvár 5. hely; 1997: II. Shell Gáz Kupa, Veszprém 7. hely; Kögáz Kupa, Zalakaros 4. hely; II. Mol Grand Prix, Seregélyes II. hely; Magyar Nemzeti Bajnokság, Eger-Felsőtárkány 5. hely; VI. Prímagáz Kupa, Eger-Felsőtárkány 5. hely; VI. Prímagáz Kupa, Eger-Felsőtárkány 7. hely; XI: Világbajnokság, Japán 42. hely; 1998:. III. Shell Gáz Kupa, Pécs 10. hely; III. Shell Gáz Kupa, Pécs 11. hely; I. Tisza Kupa, Tiszaújváros 10. hely; I. Tisza Kupa, Tiszaújváros 14. hely; XI. Európa Bajnokság, Svédország 16. hely; Magyar Nemzeti Bajnokság, Szolnok 4. hely; III. Mol Grand Prix, Seregélyes I. hely; XIV. Pacific Kupa, Japán I. hely; 1999: Magyar Nemzeti Bajnokság, Balatonkiliti 15. hely; XV. Pacific Kupa, Japán 26. hely; XII. Világbajnokság, Ausztria 15. hely; 2000. Tisza Kupa 2000, Tiszaújváros 34. hely ; A helyek, ahol már repült a világban: Japán, itt díszpolgári címmel is kitüntették, Korea, Dél-Afrika, USA, Kanada, Oroszország és Európa összes országa; A repülésen kívül szereti a természetet, az erdőket. Szívesen túrázik, de kedveli a hegymászást is;  Hírességek, akiket repültetett: Helmut Kohl; Texas állam egyik volt kormányzója; az Amerikai Egyesült Államok egyik volt elnöke;  Amikor Csaba repülhet, az számára mindig ünnep. A természettel való "együtt mozgás"-ként él meg minden hőlégballonos repülését. Pályafutásának egyik érdekessége, hogy szinte minden repülésének részletére emlékszik. Hol szállt fel, merre repült, milyen volt maga a repülés, mit csinált közben, hol szállt le, stb? Olyan ember, akit nem csak a pillanat szépsége varázsol el, hanem hosszútávú víziói vannak, legalább húsz évre előre megvannak tervei, amiket meg akar valósítani. Emellett úgy gondolja, hogyha csinálunk valamit, azt mindig 100%-os erőbedobással csináljuk! Járjunk nyitott szemmel! A sikeres ember sohasem adja fel!; Web: www.goballoon.hu

Magyar pilóták
1960-ban született személyek
Élő személyek